A ginástica é disputada nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, em Atenas 1896. Durante trinta anos, apenas os homens competiram nas provas da ginástica artística. Em Los Angeles 1984 a ginástica rítmica – de disputa exclusivamente feminina – foi introduzida no calendário, e a ginástica de trampolim integra o programa desde os Jogos de Sydney 2000.

Sumário

Ginástica artística

Masculino

Feminino

Quadro de medalhas
(1896–2020)

Nações
As nações competindo na ginástica artística e o número de ginastas (masculino e feminino) que cada nação trouxe para cada Olimpíada são mostrados abaixo.

Ginástica rítmica

Eventos

Quadro de medalhas
(1984–2016)

Nações
As nações competindo na ginástica rítmica e o número de ginastas que cada nação trouxe para cada Olimpíada são mostrados abaixo.

Ginástica de trampolim

Eventos

Quadro de medalhas
(2000–2020)

Nações
As nações que competem na ginástica trampolim e o número de ginastas que cada nação trouxe para cada Olimpíada são mostrados abaixo.

Quadro geral de medalhas

Ver também 
 Ginástica nos Jogos Olímpicos da Juventude
 Campeonato Mundial de Ginástica
 Ginástica nos Jogos Asiáticos
 Ginástica na Universíada
 Ginástica nos Jogos Mundiais
 Ginástica nos Jogos Pan-Americanos
 Ginástica nos Jogos Sul-Americanos

Ligações externas 
 
 
 
 

!